Сезон ФК «Альмерія» 2010—2011 - четвертий поспіль сезон футбольного клубу Альмерія в найвищій лізі іспанського футболу. Окрім неї клуб взяв участь у Копа-дель-Рей.

Склад команди 
Оновлено 29 листопада 2020

В оренді в іншому клубі

Трансфери

Прийшли

Пішли

Статистика гравців

Статистика складу 
Востаннє оновлено 30 листопада 2020.

|-
|colspan="14"|Гравці, що полишили клуб після початку сезону:

|}

Найкращі бомбардири 
Оновлено 30 листопада 2020

Дисциплінарні покарання 
Оновлено 30 листопада 2020

Результати матчів

Передсезонні матчі

Ла-Ліга

Підсумки загалом

Матчі

Копа-дель-Рей

1/16 фіналу

Альмерія виграла 5–3 за сумою двох матчів

1/8 фіналу

Альмерія виграла 8–6 за сумою двох матчів

Чвертьфінал 

Альмерія виграла 4–2 за сумою двох матчів

Півфінал

Барселона виграла 8–0 за сумою двох матчів

Примітки 

Альмерія
Сезони ФК «Альмерія»